Marcano peut désigner :

Patronymes 
 Iván Marcano (1987) : un footballeur espagnol.

Toponymes

Marcano : une municipalité de l'État de Nueva Esparta.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme